Сба () — общее название для нескольких селений Сбийского ущелья:

Верхний Сба или Абайтикау (также называется Кугом)
Средний Сба или Баккатикау
Нижний Сба или Дзаттиатикау